Jim Clark – brytyjski kierowca wyścigowy
 James Clarke – brytyjski wioślarz
 James M. Clark – amerykański paleontolog